

Patronyme 

 Abel Desjardins (1814-1886), historien français, frère d’Ernest Desjardins.
 Albert Desjardins (1838-1897), historien du droit et homme politique français.
 Aline Desjardins, (1934-), est une journaliste et animatrice canadienne.
 
 Anaïs Mai Desjardins (2000-), kitesurfeuse internationale française.
 Andrew Desjardins (1986-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Arnaud Desjardins (1925-2011), cinéaste et écrivain français (traditions spirituelles d'Asie).
 Arthur Desjardins (1835-1901), magistrat et jurisconsulte français, frère d'Albert Desjardins.
 .
 Cédrick Desjardins (1985-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Christophe Desjardins (1962-2020), altiste français.
 Daniel « Boom » Desjardins (1971-), chanteur et musicien québécois.
 Denise Desjardins (1923-2016), femme de lettres et peintre française.
 Denys Desjardins (1966-), cinéaste et enseignant d'origine québécoise.
 Éric Desjardins (1969-), joueur canadien de hockey sur glace.
 .
 François Desjardins (1970-), président et chef de la direction de la Banque Laurentienne.
 Henri Joseph Meullé-Desjardins (1875-1936), général français.
 Jérôme Desjardins (1975-), coureur cycliste français.
 Jocelyn Desjardins (1970-), journaliste et syndicaliste québécois
 Jules Desjardins (1845-1917), homme politique français.
 Julien Desjardins (1788-1840), naturaliste français.
 Louis-Joseph-Isnard Desjardins (1814-1894), graveur et inventeur français.
 .
 Marguerite Desjardins (1850-1947), religieuse québécoise, seconde directrice de l’hospice Saint-Jean de Dieu de Montréal.
 Marie-Catherine Desjardins, dite de Villedieu (1640-1683), femme de lettres française
 Marie-Clara Dorimène Roy-Desjardins (1858-1932), québécoise est la cofondatrice des Caisses populaires Desjardins.
 Marion Desjardins (1948-), femme de lettres.
 Martin Desjardins (1637-1694), né Martin Van den Bogaert, sculpteur d'origine néerlandaise.
 Maxime Desjardins (1863-1936), acteur français.
 Maxime Desjardins-Tremblay (1993-), acteur québécois.
 .
 Philippe-Jean-Louis Desjardins (1753-1833), prêtre et vicaire général français
 Raymond Desjardins, chercheur scientifique principal à Agriculture et Agroalimentaire Canada, colauréat du prix Nobel de la paix décerné en 2007 au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
 Raynald Desjardins (1953-), gangster et criminel québécois.
 Richard Desjardins (1948-), chanteur et réalisateur québécois.
 Thierry Desjardins (1941-), grand reporter et pamphlétaire français.
 Tony Desjardins (1814-1882), architecte en chef de la ville de Lyon à partir de 1854.
Sarah Desjardins (1994-), actrice canadienne.

Toponyme 
 Desjardins, arrondissement de Lévis au Québec (Canada).
 Desjardins, ancienne municipalité régionale de comté du Québec (Canada).

Économie 
 Desjardins ou mouvement de coopératives des Caisses Desjardins, groupe financier au Canada.

Série 
 Sylvain Desjardins, personnage de la série télévisée québécoise, Caméra Café.

Voir aussi

Articles connexes 
 Caisses Desjardins
 Complexe Desjardins
Desjardins Assurances
Desjardins Assurances Générales
Desjardins Sécurité Financière

Homonymie de toponyme
Patronyme français